Елена Палеологина може да се отнася за:

 Елена Палеологина (1428 – 1458), византийска принцеса, кралица на Кипър и Армения, титулувана кралица на Йерусалим и принцеса на Антиохия;

 Елена Палеологина (1431 – 1473), византийска принцеса и деспотица на Сърбия.